Józef Turek (1946–2010) – polski ksiądz katolicki, filozof, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 Józef Turek (1801–1882) – burmistrz Bochni w latach 1867–1876 oraz 1876-1879